Wielkoszlemowy turniej tenisowy Wimbledon w 1898 rozegrano w dniach 20 – 28 czerwca, na kortach londyńskiego All England Lawn Tennis and Croquet Club.

Turnieje seniorskie

Gra pojedyncza mężczyzn

Gra pojedyncza kobiet 
 Charlotte Cooper -  Louise Martin, 6–4, 6–4

Gra podwójna mężczyzn 
 Reginald Doherty /  Lawrence Doherty -  Harold Nisbet /  Clarence Hobart, 6–4, 6–4, 6–2

Przypisy 

1898 w tenisie ziemnym
1898 w Wielkiej Brytanii
Wimbledon według lat